A Slice of Life – racconto dello scrittore inglese P. G. Wodehouse, pubblicato per la prima volta in volume nel 1933 nella raccolta di racconti Mister Mulliner

A Slice of Life – cortometraggio del 1914 diretto da Thomas Ricketts e William Desmond Taylor
A Slice of Life – film del 1983 diretto da John D. Lamond
A Slice of Life – cortometraggio del 1988 diretto da William Kent
A Slice of Life – film del 2000 diretto da Joan McCormick-Cooper
 A Slice of Life – documentario del 2012 diretto da Emily Powell